Der Karshi Challenger 2013 war ein Tennisturnier, das vom 6. bis 11. Mai 2013 in Qarshi stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 4. und 5. Mai 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 24 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Aljaksandr Bury
 Alexei Watutin
 Jahor Herassimau
 Vaja Uzoqov

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 115 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 109 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 115 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Qarshi